Mužská dvouhra Delray Beach Open 2020 probíhala ve druhé polovině února 2020. Do singlové soutěže delraybeachského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl Moldavan Radu Albot, kterého v úvodním kole vyřadil Američan Jack Sock.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený Američan Reilly Opelka, jenž ve finále zdolal Japonce Jošihita Nišioku po třísetovém průběhu 7–5, 6–7 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo  druhý singlový titul na okruhu ATP Tour. Před finále odehrál 22letý Opelka žijící v Delray Beach i semifinále, přesunuté pro déšť, v němž Kanaďanu  Milosi Raonicovi odvrátil mečbol.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Delray Beach Open
ATP Tour 2020
Tenis v USA v roce 2020